

Ophidien 
 Les ophidiens (Ophidia) sont le groupe des serpents au sens large, incluant toutes les espèces fossiles plus proches des serpents actuels que des autres reptiles actuels. On a pu y placer autrefois d'autres vertébrés vermiformes comme les cécilies.

Ophidian 
 Ophidian, pseudonyme du DJ néerlandais Conrad Hoyer.